1.A hrvatsku odbojkašku ligu  najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske 2009./10. je osvojila Mladost iz Zagreba.

Sudionici 
 Centrometal, Čakovec
 Daruvar, Daruvar
 Karlovac, Karlovac
 Mladost Marina Kaštela, Kaštel Lukšić
 Mursa, Osijek
 Gornja Vežica, Rijeka
 Rijeka, Rijeka
 Sisak, Sisak
 Šibenik, Šibenik
 Varaždin, Varaždin
 Mladost, Zagreb *
 Zagreb, Zagreb *
* igrali MEVZA ligu, u prvenstvu igrali samo doigravanje

Ljestvica i rezultati

Ljestvica 1.A lige

Doigravanje

Konačni poredak 
 Mladost Zagreb
 Mladot Marina Kaštela (Kaštel Lukšić)
 Varaždin
 Karlovac
 Rijeka
 Sisak
 Zagreb
 Centrometal Čakovec
 Mursa Osijek
 Daruvar
 Šibenik
 Gornja Vežica Rijeka

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci
 1.B liga 2009./10.
 Kup Hrvatske 2009.

Izvori 
 1.A hrvatska odbojkaška liga 2009./10., Hrvatska odbojkaška udruga, pristupljeno 19. studenog 2013.
 Bilten 2009./10., Hrvatski odbojkaški savez 

2009-10